Сроковский — фамилия. Известные носители:

 Сроковский, Мечислав (1873—1910) — польский прозаик и поэт.